Vandyke ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vandyke (Delaware)
 Vandyke (Pennsylvania)
 Vandyke (Texas)
 Vandyke (Virginia)

Personen:
 Matthew VanDyke (* 1979), amerikanischer Filmemacher und Aktivist

Siehe auch:
 Van Dyke